Clara Campoamor ist der Name folgender Personen:

* Clara Campoamor (Politikerin) (1888–1972), spanische Politikerin

Clara Campoamor steht für:

 Clara Campoamor, ein Schiff der Don Inda-Klasse